Carême est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Carême est un prénom essentiellement féminin, désuet.

Carême est aussi un patronyme.

Sainte chrétienne 
 Carême (), ou Carissime, née à Albi, vierge, moniale à Viants (ou Vioux) près de Gaillac en Languedoc ; fêtée le 7 septembre.

Patronyme 

 Baptiste Carême, joueur de badminton français ;
 Damien Carême, homme politique français ;
 Marie-Antoine (dit « Antonin ») Carême (1784-1833), pâtissier et cuisinier français ;
 Marie-Rose Carême, entraîneur français de football ;
 Maurice Carême (1899-1978), écrivain et poète belge.

Toponyme 
 Carême, commune de la province de Turin dans le Piémont en Italie.

Divers 
 Carême, fête chrétienne ;  
 Par extension, Pénitence et privation alimentaire 
 Carême, nom donné à la saison sèche (février à avril) dans les Antilles francophones.
 Rose de carême (Helleborus orientalis) ;  
 Carême, un film portugais de 2003 réalisé par José Álvaro Morais.

Références

Liens externes